Бобичешти има више значења:

 Бобичешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Бобичешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Бобичешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији